Гора Кома (, , «гора Коник») — назва гір в Японії.

Гора Айдзу-Кома
Гора Акіта-Кома
Гора Кай-Кома
Гора Кісо-Кома
Гора Хоккайдо-Кома